Кубок Английской футбольной лиги 2019/20 (, официальное спонсорское название — Кубок Карабао, ) стал шестидесятым розыгрышем Кубка Английской футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступающих в Премьер-лиге и Английской футбольной лиге. Турнир проходит с 6 августа 2019 года по 1 марта 2020 года.

Финал турнира прошёл 1 марта 2020 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд 
В первом раунде сыграли 70 команд: 24 команды из Лиги 2 (четвёртый уровень в системе футбольных лиг Англии), 24 команды из Лиги 1 (третий уровень в системе футбольных лиг Англии), и 22 команды из Чемпионшип (второй уровень в системе футбольных лиг Англии). Жеребьёвка команд проводилась по географическому принципу: команды из «северной» секции и из «южной» секции на этом этапе не пересекались. Жеребьёвка прошла 20 июня 2019 года.

Второй раунд 
Во втором раунде сыграли 50 команд, включая победителей первого раунда, две команды из Чемпионшипа («Фулхэм» и «Кардифф Сити») и команды Премьер-лиги, не квалифицировавшиеся в еврокубки. Жеребьёвка второго раунда прошла 13 августа 2019 года.

Третий раунд 
В третьем раунде сыграли 32 команды, включая победителей второго раунда, а также клубы Премьер-лиги, квалифицировавшиеся в еврокубки («Арсенал», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси»). Жеребьёвка третьего раунда прошла 28 августа 2019 года.

Четвёртый раунд 
В четвёртом раунде сыграли 16 команд, одержавших победу в третьем раунде. В этот раунд не вышло ни одной команды из Чемпионшипа. Жеребьёвка пар четвёртого раунда прошла 25 сентября 2019 года.

Четвертьфиналы 
В четвертьфиналах сыграли 8 победителей четвёртого раунда. Жеребьёвка состоялась 31 октября 2019 года. Матчи прошли 17 и 18 декабря 2019 года.

Примечание: матч с участием «Ливерпуля» прошёл 17 декабря, но в связи с участием команды в Клубном чемпионате мира в Катаре, полуфинал которого прошёл 18 декабря, клуб выставил на два этих турнира разные команды.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинала прошла 18 декабря 2019 года. Согласно её итогам, полуфинальные пары составили «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» с «Лестер Сити».

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал прошёл 1 марта 2020 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2019
Англия
Кубок лиги